Catinaria — рід грибів родини Ramalinaceae. Назва вперше опублікована 1922 року.

Класифікація 
До роду Catinaria відносять 22 видів:

Примітки

Джерела 
 Vainio, E.A. 1922. Lichenographia Fennica. II. Baeomyceae et Lecideales. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 53(1):1-340 - P.143

Роди грибів
Леканороміцети